Dix-huit navires de la ships Royal Navy ont porté le nom de HMS Hind :
 le , un vaisseau de 28 canons lancé en 1545, vendu en 1555 ;
 le , une canonnière de 18 canons commandée en 1643 ;
 le , un ketch de 8 canons, lancé en 1655, détruit en 1668 ;
 le , un bateau de pêche armé de 6 canons, capturé aux Hollandais en 1672, recapturé par eux en 1674 ;
 le , un ketch de 10 canons, lancé en 1691, capturé par les Français en 1697 ;
 le , un vaisseau de sixième rang de 12 canons, commandé en 1709, perdu un an plus tard ;
 le , un vaisseau de  rang de 16 canons, capturé en 1709 ;
 le , un vaisseau de  rang de 20 canons, lancé en 1711, détruit en 1721 ;
 le , un vaisseau de  rang de 24 canons, lancé en 1740, devient un magasin en 1783, vendu en 1784 ;
 le , un sloop lancé en 1741, vendu en 1743 ;
 le , un sloop lancé en 1744, coule en 1747 ;
 le , un vaisseau de  rang de 28 canons, lancé en 1785, détruit en 1811 ;
 le , un cotre de 10 canons, lancé en 1790, vendu en 1844 ;
 le , un vaisseau de  rang de 20 canons, construit sous le nom de HMS Barbadoes, renommé avant son lancement en 1814, vendu en 1829 ;
 le , une canonnière de la classe Dapper, lancé en 1855, vendu en 1872 ;
 le , une yawl des garde-côtes britanniques lancé en 1880, détruit en 1900 ;
 le , un destroyer de la classe Acheron lancé en 1911, vendu en 1921, détruit en 1924 ;
 le , un sloop de la classe Black Swan lancé en 1943, détruit en 1958.

Hind